Романы:
 «Город» — роман Валерьяна Пидмогильного (1928).
 «» — роман  (1950).
 «Город» — роман Клиффорда Саймака (1952).
 «Город» — роман Дэвида Бениоффа (2008).